Lindoso puede hacer referencia a:

 Lindoso, freguesia portuguesa del municipio de Ponte da Barca.
 Lindoso, localidad española del municipio de Vega de Valcarce en la provincia de León.